Hedong ist ein in China sehr häufig vorkommender Ortsname, u. a.:
der Stadtbezirk Hedong (河东区) der Stadt Tianjin, siehe Hedong;
der Stadtbezirk Hedong (河东区) der Stadt Linyi, Provinz Shandong, siehe Hedong (Linyi);
das Stadtviertel Hedong (河东区) der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Hedong (Sanya);
das Straßenviertel Hedong (河东街道) des Stadtbezirks Shuncheng der Stadt Fushun in der Provinz Liaoning, siehe Hedong (Shuncheng);
das Straßenviertel Hedong (河东街道) des Stadtbezirks Xihu der Stadt Benxi in der Provinz Liaoning, siehe Hedong (Xihu);
das Straßenviertel Hedong (河东街道) des Stadtbezirks Acheng der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Hedong (Acheng);
das Straßenviertel Hedong (河东街道) der Stadt Genhe im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Hedong (Genhe);
die Großgemeinde Hedong (河东镇) der Stadt Lufeng in der Provinz Guangdong, siehe Hedong (Lufeng);
die Gemeinde Hedong (河东乡) im Kreis Guazhou der Stadt Jiuquan in der Provinz Gansu, siehe Hedong (Guazhou);
die Gemeinde Hedong (河东乡) im Kreis Jinchuan des Autonomen Bezirks Ngawa der Provinz Sichuan, siehe Hedong (Jinchuan);
die Gemeinde Hedong der Koreaner (河东朝鲜族乡) in Shangzhi, Stadt Harbin der Provinz Heilongjiang, siehe Hedong (Shangzhi);
die Einwohnergemeinschaft Hedong (河东社区) des Straßenviertels Dongcheng der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Hedong (Dongcheng);
das Dorf Hedong (河东村) der Gemeinde Chabaqi der Ewenken im Arun-Banner der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Hedong (Chabaqi).